Гребнер — немецкая фамилия, от Graebner или Gräbner. Существует также вариант Грабнер (Grabner). Известные носители:
 Гребнер, Георгий Эдуардович (1892—1954) — советский сценарист и журналист, военный корреспондент.
 Гребнер, Петер (1871—1933) — немецкий ботаник, флорист и геоботаник.
 Гребнер, Фриц (1877—1934) — немецкий географ и этнолог.
 Гребнер, А. В. — военный инженер, автор книги «Осады и штурмы Средне-Азиатских крепостей и населённых пунктов» (Инженерный журнал, № 1 и 2, 1897). СПб. 1897
 Гребнер, Виктор Эберхард (1914—1944) — офицер вермахта, также действующее лицо книги Корнелиуса Райана «Мост слишком далеко».
 Грэбнер, Мишель (1962) — американская художница.

См. также 
 Грабнер